

Patronyme 
  
 Pierre-Christophe de Lamblardie, aumônier du roi de Hollande.
 Jacques-Élie Lamblardie (1747-1797), ingénieur, directeur de l'École des ponts et chaussées, fondateur et premier directeur de l'École polytechnique.
 Antoine-Élie Lamblardie (1784-1852), ingénieur, inspecteur général des Travaux maritimes.

Odonyme 
Lamblardie est aussi un nom de voie :
 Rue Lamblardie, voie du douzième arrondissement de Paris à laquelle on a donné le nom de Jacques-Élie Lamblardie (1747-1797) en 1868.
 Autres voies : Rue Lamblardie, à Loches ; Quai Lamblardie, au Havre.

Homonymie de patronyme